
Иж-Байки () — деревня в Агрызском районе Республики Татарстан. Входит в состав Иж-Бобьинского сельского поселения.

Географическое положение 
Деревня расположена на правом берегу реки Иж. До центра сельского поселения, села Иж-Бобья — 8 км по автодороге 16К-0005 на север. Расстояние до административного центра района, города Агрыз, составляет по той же дороге 15 км на север.

История 
Деревня известна с 1640 года, в источниках XVIII века упоминается под названием «Иж», с 1795 года деревня называется Иж-Байки. Например, по II ревизии 1744—47 годов деревня с 55 ревизскими душами входила в Тойкину сотню Абдулову Арской дороги Казанского уезда Казанской провинции Казанской губернии, в 1762 году насчитывалось 84 души мужского пола.

В сословном отношении, вплоть до 1860-х годов жители деревни числились государственными крестьянами. Их основными занятиями в то время были земледелие и скотоводство, пчеловодство, хмелеводство, торговля, подённая работа.

В 1805 году деревня выгорела при пожаре.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Ижбайки 3-го стана Сарапульского уезда Вятской губернии, при речке Иже, расположенная в 66 верстах от уездного города Елабуга. В деревне насчитывалось 65 дворов и проживало 389 человек (206 мужчин и 183 женщины), имелась мечеть.

По подворной переписи 1890 года в деревне Иж-Байки Иж-Байкинского сельского общества проживало 603 государственных крестьянина из татар в 115 дворах (303 мужчины, 300 женщин), из них 1 грамотный, 1 полуграмотный и 1 учащийся. Занимались земледелием (имелось 15,9 десятины усадебной земли, 559,3 десятины пашни, 665,5 десятин сенокоса, 54,6 десятин выгона, 205 десятин подушного леса и 248,2 — лесного надела, а также 129 десятин неудобной земли; 7,7 десятин было сдано крестьянам других общин), скотоводством (115 лошадей, 244 головы КРС, 349 овец, 21 коза), пчеловодством (51 улей в 12 дворах), из промыслов — в основном торговлей в Елабужском уезде и подённой работой. Имелись мечеть и новометодное медресе.

По переписи 1897 года здесь проживало 602 человека (304 мужчины, 298 женщин), все магометане.

В 1905 году в деревне проживало 632 жителя (302 мужчины, 330 женщин) в 119 дворах. В 1909 году открылась русско-татарская земская школа.

До 1921 года деревня входила в Агрызскую волость Сарапульского уезда Вятской губернии. С 1921 года перешла в состав Елабужского уезда, затем кантона, с декабря — Агрызского кантона ТАССР, с 1924 — в состав Елабужского кантона, с 14 февраля 1927 — в состав Агрызского района (в 1948 году — единственный населённый пункт Иж-Байкинского сельсовета, с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в составе Елабужского сельского района).

В 1928 году здесь была организована артель «Кече урман» («Малый лес»), в ней было всего 18 хозяйств. С 1930 года организован колхоз под названием «Кызыл Иж» («Красный Иж»), в 1933 году колхоз переименован в «Татарстан», он стал заниматься кролиководством.

Демография 
По переписи 2010 года в деревне проживало 237 человек (112 мужчин, 125 женщин).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 96 %.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством. С 2016 года в деревне работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «Ак Барс – Агрыз».

Инфраструктура и улицы 
В деревне имеются фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина, сельский клуб, мечеть. Есть также разрушенная ферма КРС, кладбище.
В деревне три улицы — Центральная, Набережная и Колхозная.

Религиозные объекты 
С 2009 года в деревне действует мечеть.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Агрызского района